Die Zaubergeige – film del 1916 diretto da Hanna Henning
Die Zaubergeige – film del 1944 diretto da Herbert Maisch